Брату́хин — русская фамилия.

Известные носители:
 Братухин, Александр Юрьевич (род. 1967) — российский филолог-классик, профессор ПГНИУ.
 Братухин, Иван Афанасьевич (1911—1971) — советский инженер-конструктор, участник атомного проекта, лауреат Сталинской премии (1953).
 Братухин, Иван Павлович (1903—1985) — советский авиаконструктор и учёный в области вертолётостроения, лауреат Сталинской премии (1946), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1964).
 Братухин, Юрий Клавдиевич (1936—2015) — российский физик, профессор ПГНИУ, заслуженный работник высшей школы РФ (2002).